

Niemcy 
 Lutherstadt Wittenberg (pol. Wittenberga''') – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, siedziba powiatu Wittenberga
 Wittenberg (pol. Wittenberga) – powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Wittenberg (pol. Wittenberga) – były powiat w latach 1815-1952
 Wittenberg (pol. Wittenberga) – były powiat w latach 1952-1990

 Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Białogóra
 Jarczewo – Klein Wittenberg Rzym
 Szydłowo – Groß Wittenberg Republika Południowej Afryki 
 Wittenberg

 Stany Zjednoczone 
 Wittenberg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Wittenberg – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Wittenberg (ang. Wittenberg Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Wittenberg (ang. Wittenberg Town'') – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Osoby 
 Arvid Wittenberg – szwedzki feldmarszałek
 Wilfried Wittenberg – niemiecki piłkarz

Inne 
 Wittenberg University, uczelnia wyższa w USA, w mieście Springfield, w stanie Ohio

Zobacz też 
 Sachsen-Wittenberg
 Wittenberge
 Wittenbergen